Фро́нти́р:
 Фронти́р — это политическая и географическая область вблизи или за пределами нечёткой границы различающегося населения. Фронтир — это место встречи разных рас, различных религий, непохожих языков, противоположных образов жизни.
 Фронти́р [Frontier] — историческая зона освоения западных территорий США.
 Фро́нтир (округ, Небраска) [Frontier] — округ в штате Небраска (США).
 Фро́нтир (Фро́нтьер), Доминик [Frontiere] (1931—2017) — американский композитор, аранжировщик, джазовый аккордеонист.
 «Фронтир» (1955) — американский телесериал.